Rewind è un programma televisivo contenitore di fiction in onda su Rai Storia. Il programma ripropone il meglio della fiction di carattere storico e culturale prodotte dalla Rai nel corso degli anni, dal 1954 ad oggi.

Accanto a questa programmazione si affianca il ciclo chiamato Rewind - Binario cinema che propone film cinematografici.

Fiction riproposte
Queste sono alcune delle fiction e sceneggiati riproposti:

 Mosè, regia di Gianfranco De Bosio (1974)
 Quo vadis?, regia di Franco Rossi (1985)
 Socrate, regia di Roberto Rossellini (1971)
 Odissea, regia di Franco Rossi (1968)
 Eneide, regia di Franco Rossi (1971)
 Roma rivuole Cesare, regia di Miklós Jancsó (1974)
 Augusto, regia di Roger Young (2003)
 Gesù di Nazareth, regia di Franco Zeffirelli (1977)
 Atti degli apostoli, regia di Roberto Rossellini (1969)
 Agostino d'Ippona, regia di Roberto Rossellini (1972)
 Francesco d'Assisi, regia di Liliana Cavani (1966)
 Caravaggio, regia di Silverio Blasi (1967)
 Vita di Michelangelo, regia di Silverio Blasi (1964)
 Cristoforo Colombo, regia di Alberto Lattuada (1982)
 La rivoluzione francese, regia di Robert Enrico e Richard T. Heffron (1989)
 Napoléon, regia di Yves Simoneau (2002)
 Martin Eden, regia di Giacomo Battiato (1979)
 La figlia del capitano, regia di Leonardo Cortese (1965)
 Verdi, regia di Renato Castellani (1982)
 Puccini, regia di Sandro Bolchi (1973)
 Puccini, regia di Giorgio Capitani (2009)
 Paganini, regia di Dante Guardamagna (1976)
 Vita di Cavour, regia di Piero Schivazappa (1967)
 Le cinque giornate di Milano, regia di Carlo Lizzani (2004)
 Il giovane Garibaldi, regia di Franco Rossi (1974)
 Il generale, regia di Luigi Magni (1987)
 Correva l'anno di grazia 1870, regia di Alfredo Giannetti (1973)
 Bronte: cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato, regia di Florestano Vancini (1972)
 La Certosa di Parma, regia di Mauro Bolognini (1982)
 I promessi sposi, regia di Salvatore Nocita (1989)
 I Vicerè, regia di Roberto Faenza (2008)
 I demoni, regia di Sandro Bolchi (1970)
 La figlia del capitano, regia di Leonardo Cortese (1965)
 David Copperfield, regia di Anton Giulio Majano (1965)
 Le affinità elettive, regia di Gianni Amico (1979)
 Inverno di malato, regia di Carlo Lizzani (1983)
 Lo scandalo della Banca Romana, regia di Stefano Reali (2010)
 Un certo Marconi, regia di Sandro Bolchi (1974)
 La sciantosa, regia di Alfredo Giannetti (1971)
 Joe Petrosino, regia di Daniele D'Anza (1972)
 Il furto della Gioconda, regia di Renato Castellani (1978)
 Vita di Antonio Gramsci, regia di Raffaele Maiello (1981)
 Il giovane Mussolini, regia di Gianluigi Calderone (1993)
 Delitto di regime - Il caso Don Minzoni, regia di Renato Castellani (1973)
 L'assassinio dei fratelli Rosselli, regia di Silvio Maestranzi (1974)
 La rosa bianca, regia di Alberto Negrin (1971)
 1943: un incontro, regia di Alfredo Giannetti (1971)
 Le ambizioni sbagliate, regia di Fabio Carpi (1983)
 Il balordo, regia di Pino Passalacqua (1978)
 Vino e pane, regia di Piero Schivazappa (1973)
 Quaranta giorni di libertà, regia di Leandro Castellani (1974)
 La fuga degli innocenti, regia di Leone Pompucci (2004)
 Il prato delle volpi, regia di Piero Schivazappa (1990)
 Diario di un maestro, regia di Vittorio De Seta (1973)
 La signorina Else, regia di Enzo Muzii (1980)
 La meglio gioventù, regia di Marco Tullio Giordana (2003)
 Kennedy, regia di Jean-Luc Godard (1983)
 Papa Giovanni, regia di Giorgio Capitani (2002)
 Giovanni Paolo II, regia di John Kent Harrison (2005)

Film riproposti
Queste sono alcune dei film riproposti nel ciclo Rewind - Binario Cinema:

 Roma città aperta, regia di Roberto Rossellini (1945)
 Germania anno zero, regia di Roberto Rossellini (1948)
 Kapò, regia di Gillo Pontecorvo (1959)
 La ciociara, regia di Vittorio De Sica (1960)
 Rocco e i suoi fratelli, regia di Luchino Visconti (1960)
 L'oro di Roma, regia di Carlo Lizzani (1961)
 Un giorno da leoni, regia di Nanni Loy (1961)
 Le mani sulla città, regia di Francesco Rosi (1963)
 Il caso Mattei, regia di Francesco Rosi (1972)
 Messico in fiamme, regia di Sergei Bondarciuk (1981)
 Colpire al cuore, regia di Gianni Amelio (1983)
 Cento giorni a Palermo, regia di Giuseppe Ferrara (1984)
 La tregua, di Francesco Rosi (1997)
 I cento passi, regia di Marco Tullio Giordana (2000)
 Buongiorno, notte, regia di Marco Bellocchio (2003)
 Il mestiere delle armi, regia di Ermanno Olmi (2001)
 Guido che sfidò le Brigate Rosse, regia di Giuseppe Ferrara (2005)
 Mineurs, minatori e minori, regia di Fulvio Wetzl (2007)
 Il diario di Anna Frank, regia di Jon Jones (2008)
 La prima linea, regia di Renato De Maria (2009)

Collegamenti esterni

Programmi televisivi degli anni 2010
Rai Educational